Сейшелы — многозначный термин, может означать:

 Сейшелы — распространённое разговорное название Сейшельских Островов.
 Сейшелы — аэропорт расположенный на острове Маэ, Сейшельские острова.
 «Сейшелы» — польский художественный фильм, снятый режиссёром Богуславом Линдой на киностудии ZEBRA в 1990 году.
  — фрегат ВМС США.